En sokkel er:
Sokkel (bygningsdel) – et fundament til en bygning, i mest primitve form syld(sten).
Betegnelsen for den klods en statue eller skulptur står på, hvilket også benævnes postament.
Elektrisk sokkel – tilslutningsmåden til en glødelampe eller anden elektrisk/elektronisk komponent med stikformede terminaler.